Chorényi József (1817-1889) nyitrai kanonok
Chorényi József (1855-1935) illavai plébános, helytörténész